Dickursby järnvägsstation är belägen i stadsdelen Dickursby i Helsingforsförstaden Vanda, längs Stambanan, omkring 16 kilometer från Helsingfors centralstation och 5 kilometer från Flygplatsen, och trafikeras av både inrikes fjärrtåg och tåg till och från Ryssland, och närtågen mellan Helsingfors central och Tammerfors eller Lahtis.

När Stambanan mellan Helsingfors och Tavastehus byggdes 1857–1862, var Dickursby en av de sju första järnvägsstationerna. Byggnadsarbetet på Dickursby stationsbyggnad började år 1859, och 1862 öppnades stationen. 

Stationen ligger i resecentret och köpcentret Dixi. 

Järnvägsstationer i Finland
Transport i Vanda
Järnvägsstationer invigda 1862
Stadsmuseer
Dickursby
1862 i Finland